Vion (Ardèche)
Vion (Sarthe)
Vion N.V. Nederlands concern, internationaal actief in mens- en diervoeding, farmaceutica en cosmetica